Sportfreunde Stiller — немецкая рок-группа, созданная в Гермеринге близ Мюнхена в Баварии.

История 
Группа была образована в 1996 году Петером «Балбоа» Брюггером (Peter «Balboa» Brugger) (гитара, вокал), Флорианом Вебером «Ракетой» или «Фло» (Florian «Rakete» Weber) (ударные, вокал) и Анди Эрхардом (бас-гитара), которого впоследствии заменил Рюдигер «Рюде» («Rüde») Линхоф (бас-гитара, клавиши). Первоначальное название группы было «Stiller» — фамилия тренера Ханса Штиллера (Hans Stiller) по футболу команды, где играл Петер и Флориан. Но позже им пришлось переименоваться, так как неизвестная группа из Гамбурга уже имела права на это название.

'54,'74,'90,20 

В 2006 году они написали песню '54,'74,'90,2006, ставшую гимном болельщиков Германии в течение чемпионата мира по футболу и имевшую огромный успех в стране. Название песни представляет собой цифры, которые обозначают года, когда Германия была чемпионом мира по футболу: 1954, 1974 и 1990 года. Они составляют странную закономерность:

54 * 74 — 1990 = 2006

Но после проигрыша Германии в полуфинале против сборной Италии Sportfreunde Stiller переименовали свою песню в '54,'74,'90,2010:

1990 + 1974—1954 = 2010

Другие проекты 
В 2002 году Флориан Вебер с Маркусом Мессершмидтом (Markus Messerschmidt) играли в группе Bolzplatz Heroes. Петер Бруггер в начале 2006 года играл в группе Tip Top с Брудером Олли (Bruder Olli)

Дискография

Альбомы 
 So wie einst Real Madrid (2000)
 Die gute Seite (2002)
 Burli (2004)
 LIVE (2004, Live-Album, auch als limitierte Doppel-CD erschienen)
 You have to win Zweikampf (2006)
 La Bum (2007)
 New York, Rio, Rosenheim (2013)
 Sturm & Stille (2016)
 Jeder nur ein X (2022)

EP 
 Macht doch was ihr wollt, ich geh jetzt! (1996)
 Thonträger (1998)
 Ans Ende denken wir zuletzt (2003)

Синглы 
 Wellenreiten '54 (1999)
 Fast wie von selbst (2000)
 Heimatlied (2000)
 Ein Kompliment (2002)
 Komm schon (2002)
 Tage wie dieser (2002)
 Siehst du das genauso? (2004)
 Ich, Roque (2004)
 1. Wahl (2004, erschienen in zwei Versionen)
 Ein kleiner Schritt (2004)
 '54, '74, '90, 2006 (2006)
 Pogo in Togo (2006)
 Eine Liebe, die nie endet (2006)
 Alles Roger! (2007)
 Antinazibund (2008)
 Applaus, Applaus (2013)
 Das Geschenk (2016)

DVD 
 Ohren zu und durch (2003)

Сплит-синглы 
 Ready Sport — Go! (Dancing With Tears In My Eyes) (2000, с Readymade)
 Ready Sport — Go! 2 (Friday I’m in Love) (2001, с Readymade)
 Ready Sport — Go! 3 (Schwule Mädchen) (2002, с Readymade)

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 Описание группы на сайте laut.de
 Веб-сайт, посвященный проекту Питера Бруггера — «TipTop»
 Веб-сайт, посвященный проекту Флориана Вебера «Bolzplatz Heroes»

Рок-группы Германии
Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1996 году
Лауреаты премии Echo Pop
Лауреаты Немецкой премии авторов музыкальных произведений